Csíky Boldizsár (1937) erdélyi zeneszerző
 Csíky Boldizsár (1968) erdélyi zongoraművész